Assa – città marocchina nella provincia di Assa-Zag
 Assa – città dell'antica Grecia
 Assa – film del 1987 diretto da Sergej Solov'ëv